Ravesteyn ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Anthoniszoon van Ravesteyn (~1570–1657), niederländischer Maler
 Josse Ravesteyn (~1506–1570), französischer Theologe
 Sybold van Ravesteyn (1889–1983), niederländische Architekt 

Siehe auch:

 Ravensteyn